Чёрный октябрь:

 События в октябре 1993 года в Москве
 Одно из названий фильма «Cover Up» в российском прокате.